Премия Франки () — престижная бельгийская премия, присуждаемая с 1933 года ежегодно Фондом Франки молодому (не старше 50 лет) бельгийскому учёному или преподавателю. Названа в честь Эмиля Франки. Проводится 3-летняя ротация тематики работ, за которые присуждается премия: один год — в области точных наук, следующий год — в области социальных наук, третий год — в области биологических или медицинских наук.
Размер премии составляет в настоящее время 250 тысяч евро.

Награждённые премией Франки 

 1933: А. Пиренн
 1934: Ж. Леметр
 1936: Ф. Кюмон
 1938: 
 1940: П. Нольф
 1946: 
 1946: 
 1946: 
 1948: 
 1948: 
 1948: З. Бак
 1948: П. Свингс
 1948: Ж. Браше
 1949: 
 1950: П. Арсен
 1951: А. Кош
 1952: 
 1953: 
 1953: 
 1954: 
 1955:  И. Р. Пригожин
 1956: 
 1957: Л. Массар
 1958: 
 1959: 
 1960:  К. де Дюв
 1961: 
 1961: 
 1962: Х. Перельман
 1963: 
 1964: П. Леду
 1965: 
 1966: А. Эрс
 1967: 
 1968: 
 1969: 
 1970: Р. Балеску
 1971: 
 1972: 
 1973: 
 1974: 
 1975: Р. Тома
 1976: 
 1977: 
 1978: 
 1979:   
 1980: 
 1981: 
 1982:   Ф. Энглер
 1983: 
 1984: 
 1985: 
 1986: 
 1987: 
 1988: 
 1989: 
 1990: 
 1991: 
 1992: 
 1993: 
 1994: 
 1995: 
 1996: 
 1997: 
 1998: 
 1999: М. Пармантье
 2000: 
 2000:  и 
 2001: 
 2002: Питер Кармелит
 2003: 
 2004: 
 2005: 
 2006: 
 2007: 
 2008:  
 2009: 
 2010: 
 2011: 
 2012: 
 2013: 
 2014: 
 2015: 
 2016: 
 2017:

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов 

Научные награды
Награды Бельгии
Награды в области общественных наук
Награды, появившиеся в 1933 году
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
1933 год в Бельгии